est un genre éteint et fossile de proboscidiens basaux, originaire d'Afrique du nord, qui a vécu durant l'Éocène inférieur, pendant l'étage Yprésien, soit il y a environ entre  et  millions d'années. Il avait été daté dans un premier temps du Paléocène (Thanétien).

Le nom de la seule espèce connue,  est dédié à son découvreur, le paléontologue français François Escuillié.

Description 

Découvert au Maroc en 1996, il était de la taille d'un chien, pesait environ  et n'avait pas de trompe mais déjà des défenses.

Classification 
Emmanuel Gheerbrant et ses collègues placent Phosphatherium dans sa propre famille, les Phosphatheriidae.

Liens externes 

 Rhinopolis 
 les proboscidiens, dont phosphatherium (& reconstitution en image)
 phosphatherium : fossile et reconstitution en image, sur le site du CNRS

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Proboscidien préhistorique
Genre de mammifères placentaires préhistoriques (nom scientifique)
Mammifère de l'Éocène
Paléontologie au Maroc
Taxon fossile décrit en 1996
Taxon fossile décrit par Henri Cappetta